Franz Wilhelm Koenigs ist der Name folgender Personen:

* Franz Wilhelm Koenigs (Fabrikant) (1819–1882), deutscher Zwirnfabrikant
 Franz Wilhelm Koenigs (1881–1941), deutsch-niederländischer Bankier und Kunstsammler, siehe Franz Koenigs